Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 16A dans le monde.

 Route fédérale 16a en Allemagne
 Route nationale 16a en France

Voir aussi